Ripon puede referirse a:

 Ripon, Inglaterra

 Ripon (California), Estados Unidos
 Ripon (condado de Fond du Lac, Wisconsin), Estados Unidos
 Ripon (Wisconsin), Estados Unidos